Task Force Bayonet steht für folgende militärischen Zusammenschlüsse von Einheiten der US-amerikanischen Streitkräfte:

 Task Force Bayonet der 193rd Infantry Brigade, in der Panamakanalzone
 Task Force Bayonet der 173rd Airborne Brigade Combat Team, in Afghanistan